Кири́лл Алекса́ндрович Преображе́нский (р. 1970, Москва) — российский художник, куратор, преподаватель. Участник документы 12. Работает преимущественно с видео.

Биография 
В период с 1990 по 1993 принимал участие в проектах группы «Van Gogh TV», в том числе в проекте Piazza Virtuale , представленном на документе 9. Участвовал в деятельности группы "Пиратское телевидение" Преподаёт в Московской школе фотографии и мультимедиа им. А. Родченко (мастерская видеоарта). В своей квартире, в пятиэтажке в Черемушках, открыл квартирную галерею. Один из создателей и идеологов видео-журнала Vidiot. В 2009 году выступил продюсером и художественным руководителем экспериментального видеофильма «Путь Самоделкина».

Избранные выставки 
 2010— «Уроки рисования» (совместно с С. Глушковой). Квартирная галерея «Brown Stripe», Москва.
 2007 — «Documenta 12» (Кассель, 2007 г.).
 2002/07/09 — «ISM I, II, III» («Incredible Strange Museum»), XL Галерея, Москва; Центральный дом художника, Москва.
 2006 — «Re-action» (совместно с «Radek Community»). Play-gallery for still and motion pictures, Берлин.
 2006 — «Love songs» (совместно с Софией Глушковой). Галерея «Paperworks», Москва.
 2003 — «Plan B» (совместно с А. Смирнским). XL Галерея, Москва.
 2001 — «Subject and power. Lyrical voice». Арт-Москва, Москва.
 1997 — «Платиновый век. Костюмированный бал» (совместно с А. Беляевым). ГЦСИ, Москва.
 1994 — «Лаборатория Мерзлоты». Свободная Академия, Москва.
 1994 — «U-87» (совместно с А. Беляевым) «Лаборатория Мерзлоты». Галерея «Риджина», Москва.
 1992 — «Он» (совместно с А. Беляевым) «Лаборатория Мерзлоты». Музей Палеонтологии, Москва.
 1991 — «Он» (совместно с А. Беляевым) «Лаборатория Мерзлоты». Галерея «Школа», Москва.

Видеодокументация 
 1989 — «Видео — Балет» (совместно с Митей Горошевским),
 1990 — «Видео — Живопись» (совместно с А. Беляевым),
 1990 — «Видео — Балет II»
 1990 — группа «Север»
 1990 — «Молчат режиссёры параллельного кино» (совместно с К. Йотцо)
 1991 — «Видео — поэзия» (совместно с К. Йотцо)
 1991 — «Ностальгия»
 1992 — «Лаборатория мерзлоты» (совместно с А. Беляевым)
 1993 — «Видеология», «40:0 в пользу Б. Г.» (совм. с А. Липницким). РТР, Red Wave, Moroz Records «Биосинтез».

Кураторские проекты 
 1990 - Первые и последние/Die Ersten und die Letzten. Кассель. Киновидеопоказ русского дореволюционного кинематографа и параллельного кино

Ссылки 
 Интервью c Андреем Ковалевым 
 В Германии открывается выставка современного искусства «Документа»
 На сайте фестиваля «ТЕРРИТОРИЯ»
 На сайте Московской школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко

Источники 

Современные художники России
Видеохудожники России
Медиаискусство
Documenta
Vidiot
Преподаватели Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко